Аржанте́й-сюр-Армансо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південний схід від Парижа, 85 км на північний захід від Діжона, 45 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 126 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 246,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Аржантей-сюр-Армансон на сайті французького Національного інституту географії 
 Аржантей-сюр-Армансон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аржантей-сюр-Армансон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна